El Coll dels Cirerets és una collada d'alta muntanya situada a 1.775,3 m alt del límit dels termes comunals d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes i de Dorres, tots dos de la comarca de l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord.

És a ponent de la zona meridional del terme d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, a la zona de les Escaldes, i al nord-est del terme de Dorres. És al sud-est del Serrat de Castellar.

Referències

Notes

Bibliografia 
 
 

Colls d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes
Colls de Dorres